{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
|ориг_название      = New Zealand Men's Curling Championship 2012
|год                = 2012
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Несби
|арена              = Maniototo Curling International (MCI)
|дата               = 29 июня — 1 июля 2012
|посещаемость       = 
|победитель         = Ханс Фрауенлоб
|победители         = 
|титул              = 2
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = Ханс Фрауенлоб
|третий             = Ден Мустепик
|второй             = Лорн де Папе
|первый             = Pat Cooney
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Питер де Бур
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Джон Кэмпбелл
|пред               = 
|след               = 
}}Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2012 проводился с 29 июня по 1 июля 2012 в городе Несби на арене «Maniototo Curling International» (MCI).

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Ханса Фрауенлоба (Ханс Фрауенлоб стал чемпионом среди мужчин во 2-й раз как скип и в 4-й раз как игрок), победившая в финале команду скипа Питера де Бура. Бронзовые медали завоевала команда скипа Джона Кэмпбелла.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2012.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Затем проводится второй этап, плей-офф. Две лучшие команды из группы выходят в финал. Команды, занявшие на групповом этапе 3-е и 4-е места, выходят в матч за общее 3-е место.

Все матчи играются в 8 эндов, кроме финала, который играется в 10 эндов.

 Составы команд 
{| class="wikitable"
|-
! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый
|-
| Питер Бекер || Richard Morgan || Nelson Ede || John Sanders
|-
| Питер де Бур || Шон Бекер || Скотт Бекер || Кенни Томсон
|-
| Rupert Jones || Уоррен Добсон || Фил Даулинг || Dan Thurlow
|-
| Джон Кэмпбелл || Murray Petherick || Martin Olund || Luke Steele
|-
| Al Langille || Iain Craig || Dylan Ford || Ian Ford
|-
| Charlie McLeod || Ash Beattie || Richard van der Lem || Tim Miller
|-
| Kieran Ford || Бретт Саргон || Keswick Pearson || David Weyer
|-
| Ханс Фрауенлоб || Ден Мустепик || Лорн де Папе || Pat Cooney
|}
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команда, выходящая в финал плей-офф
  команды, выходящие в матч за 3-е место

Плей-офф 
Матч за 3-е место. 1 июля, 12:30

Финал. 1 июля, 12:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2012
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2012
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2012

Спорт в Новой Зеландии в 2012 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Июнь 2012 года
Июль 2012 года